Anže Florjančič, slovenski hokejist, * 16. marec 1990, Ljubljana.

Florjančič je kariero začel pri klubu HK Slavija v sezoni 2005/06, med sezonama 2008/09 in 2011/12 pa je bil član HDD Olimpija, obenem je igral tudi za mladinsko moštvo HD HS Olimpija. V ligi EBEL je skupaj odigral šestnajst tekem in dosegel dve podaji.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu U18 in dveh svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 17
| 5
| 1
| 6
|
| 10
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HK Slavija 2
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 24
| 20
| 17
| 37
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 25
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 22
| 18
| 10
| 28
|
| 12
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 13
| 8
| 11
| 19
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 25
| 8
| 13
| 21
|
| 4
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| 
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 27
| 12
| 17
| 29
|
| 8
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Ljubljanski športniki